Tugarinow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Tugarinow (1917–1977), sowjetischer Geochemiker
 Arkadi Jakowlewitsch Tugarinow (1880–1948), russisch-sowjetischer Ornithologe und Paläornithologe
 Dmitri Nikitowitsch Tugarinow (* 1955), russischer Bildhauer
 Roman Ruslanowitsch Tugarinow (* 1999), russischer Fußballspieler